Тайчи — значения:

Топоним 
 Тайчи — деревня в Тевризском районе Омской области.

Другое 
 Тайчи — вариант названия китайского боевого искусства Тайцзицюань